Extreme може имати више значења:
 Extreme (музичка група)
 Extreme (албум групе Extreme)
 Extreme (албум Ксеније Пајчин)